Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 298 dans le monde.

 Route fédérale 298 en Allemagne
 Route 298 au Québec, Canada